Летенков — фамилия; имеет женскую форму Летенкова.
 Летенков, Владимир Васильевич (29 августа 1948 — 8 июля 2001) — советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР
 Летенков, Эдуард Васильевич (1946 — 1 февраля 2019) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета.